Циганко Володимир Васильович (1903 — ?) — молдавський радянський державний і комуністичний діяч, секретар Молдавського обласного комітету КП(б)У, 1-й секретар Бендерського повітового комітету КП(б) Молдавії.
 Циганко Володимир Володимирович (1886/1887 — 1938) — бессарабський, а згодом радянський політичний діяч.
 Циганко Олександр Леонідович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Циганко Петро Степанович — український політик та підприємець, голова Ліберальної партії України
 Циганко Юліян Анатолійович (12 вересня 1975 — 16 жовтня 2018) — військослужбовець 24-ї ОМБр, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Циганков
Прізвища